Бытан-Кёлюете () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бытан-Кёлюете — озёра, в правобережье р.Омук-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 70°05’с. ш. 146°08’в. д..
 Бытан-Кёлюете — озёра, между р.Омук-Юряге и р.Улахан-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 70°05’с. ш. 146°09’в. д..

Примечания